Поцелу́ев мост (значения):

Мосты 
 Поцелуев мост — мост в Краснодаре.
 Поцелуев мост — мост в Норильске.
 Поцелуев мост — мост через Мойку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет между собой Казанский и 2-й Адмиралтейский острова.
 Поцелуев мост — альтернативное название Лужкова моста в Москве.

Другое 
 «Поцелуев мост» — художественный фильм режиссёра Андрея Красавина по сценарию Елены и Евгения Арбузовых и Вадима Бочанова (2017).

Примечания